Barros puede referirse a:

Botánica 
 La abreviatura Barros se emplea para indicar al botánico argentino como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.

Lugares 

 Barros (Cantabria), localidad española del municipio de Los Corrales de Buelna, Cantabria.
 Barros (Langreo), parroquia española del municipio de Langreo, Asturias.
 Barros (Lema), aldea española de la parroquia de Lema, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Barros (Orocovis), barrio puertorriqueño del municipio de Orocovis.
 Barros (Vila Verde), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.
 Barros (Villantime), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.